In matematica una progressione è una successione di numeri governata da una legge ben precisa:
 in una progressione aritmetica la differenza tra ciascun termine e il precedente è costante. Tale differenza costante prende il nome di ragione che viene indicata con "d". Esiste una proprietà fondamentale delle progressioni aritmetiche: la somma dei termini equidistanti dagli estremi è costante;
 in una progressione geometrica il rapporto tra ciascun termine e il precedente è costante. Tale differenza costante prende il nome di ragione e viene indicata con "q". Anche qua esiste una proprietà fondamentale delle progressioni geometriche: il prodotto dei termini equidistanti dagli estremi è costante.
 Nello sport una progressione consiste in una serie di esercizi con difficoltà crescente.
 In ostetricia la progressione è il tempo che il feto impiega per raggiungere la parte inferiore del bacino durante il parto.

Musica 
 Progressione (musica) – ripetizione successiva, ogni volta trasposta di un certo intervallo, di un elemento melodico e/o armonico.
 Progressione armonica – insieme di trasposizioni ascendenti o discendenti di una sequenza di accordi.